Евгений Григорьевич Ларин (1931—2020) — советский и российский учёный-конструктор, разработчик ракетных двигателей малой тяги.

Биография 
Родился 15 января 1931 года в семье Ларина Григория Васильевича, землемера техника, геолога и астронома, и Лариной Анастасии Максимовной (девичья фамилия — Печугина). В семье было трое детей: Евгений, Виталий и Елена. Семья жила в центре Старой Москвы рядом с Малой Бронной в Пресненском районе.

После окончания Великой Отечественной войны поступил в МГТУ им. , которое окончил с докторской степенью в 1963 году.

В 1961 году направлен начальником научного отдела в Нижнюю Салду наладить работу предприятия филиала НИИ-1 в плане исследования ракетной техники, в области жидкостных ракетных двигателей малой тяги на три года. В планах Евгения Григорьевича было вернуться обратно в Москву на прежнюю работу в НИИ-1 (Исследовательский центр имени М. В. Келдыша), но в 1965 году его назначили заместителем начальника всего нижнесалдинского филиала по научной работе, а в 1971 году — главным конструктором «НИИ машиностроения» по разработке ракетных двигателей малой тяги. Евгений Григорьевич остался жить и работать в Нижней Салде.

Начиная с 1971 года под его непосредственным руководством в нижнесалдинском НИИМаш был создан специализированный проектно-конструкторский комплекс, где были разработаны около тридцати наименований ракетных двигателей малой тяги, используемых в системах ориентации, стабилизации и коррекции орбиты космических аппаратов. Двигателями малой тяги, разработанными под руководством Ларина были укомплектованы более 800 космических аппаратов. В их числе орбитальные станции «Салют», «Алмаз» и «Мир», модули дооснащения орбитального комплекса «Мир» — «Квант», «Кристалл», «Спектр» и «Природа», корабли обеспечения пилотируемых космических полетов — КА «Салют» и «Прогресс», аппараты серии «Космос».

На основе разработанных ракетных двигателей был так же создан ряд двигательных установок для выполнения Федеральной космической программы и других государственных задач.

Автор более 120 научных работ и изобретений, 15 авторских свидетельств на изобретения. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, академический советник Академии инженерных наук РФ. Являлся членом Совета главных конструкторов Российского авиационно-космического агентства и головных предприятий ракетно-космической отрасли России, членом Проблемного совета № 3 Научно-технического совета Росавиакосмоса.

Был женат, вырастил трёх сыновей.

Умер 23 октября 2020 года в Нижней Салде.

Награды и звания 
За научные разработки РДМТ мирового уровня и успехи в создании ракетно-космической техники отмечен государственными наградами: орденами «Трудового красного Знамени» и «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда», премией Правительства Российской Федерации. Награждён рядом медалей Федерации космонавтики.

Включён в список выдающийся выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана.

С 2003 года — почётный гражданин Нижней Салды.

Библиография 
 Жиров С. П., Казанкин Ф. А., Кулябин К. П., Ларин Е. Г. и др. Современный уровень и направления развития ракетных двигателей малой тяги. / Доклад на Первой международной конференции-выставке «Малые спутники», г. Королёв, 16-20 ноября 1998 г.
 Бешенев Ю. А., Булдашев С. А., Долгих Г. А., Казанкин Ф. А., Киселева И. Б., Ларин Е. Г., Муркин В. А., Семкин Е. В. Параметрический ряд ЖРДМТ на штатных компонентах топлива разработки ФГУП «НИИмаш». Сборник материалов конф. «Актуальные вопросы проектирования автоматических космических аппаратов для фундаментальных и прикладных исследований». — Химки: ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», 2015. — с. 273—278.

Примечания 

Конструкторы СССР
Конструкторы России
Члены Российской академии космонавтики имени Циолковского